Alexandre Vvedenski peut désigner :
 Alexandre Vvedenski (1904-1941), un poète russe
 Alexandre Vvedenski (1889-1946), un leader religieux orthodoxe